Público est un mot qui signifie public en portugais et en espagnol. C'est le titre de deux journaux :

 Público, un des quotidiens de référence du Portugal ;
 Público, un journal espagnol.

Autres usages :
 Público, album d'Adriana Calcanhotto.